Женский ватерпольный турнир на летних Олимпийских играх 2004 прошёл с 16 по 26 августа в Акватик-Центре.

Групповой этап 
 Время - восточноевропейское летнее (UTC+3).

Группа А

Группа B

Классификация

Матч за 7-е место

Плей-офф

Четвертьфинал

Матч за 5-е место

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 
 Официальный отчёт 

2004 год в водном поло